{{Ficha de taxón
| name = Cylindropuntia rosea
| image = Cylindropuntia rosea.jpg 
| image_caption = 
| status = DD
| status_system = iucn3.1
| status_ref = <ref>Arias, S. & Hernández, H.M. 2013. [http://www.iucnredlist.org/details/152033/0 Cylindropuntia rosea]. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.  Downloaded on 19 May 2015.</ref>
| regnum = Plantae
| subregnum = Tracheobionta
| divisio = Magnoliophyta
| classis = Magnoliopsida
| subclassis = Caryophyllidae
| ordo = Caryophyllales
| familia = Cactaceae
| subfamilia = Opuntioideae
| tribus = Cylindropuntieae
| genus = Cylindropuntia
| species = C. rosea| binomial = Cylindropuntia rosea| binomial_authority = (DC.) Backeb
}}Cylindropuntia rosea (DC., Backeb) es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae. A veces llamado cardenche o cardo (nombres comunes de otras plantas). 

 Distribución 
Es nativa de las zonas desérticas del noroeste de México y del sur de Estados Unidos, especialmente del desierto de Sonora.

 Descripción Cylindropuntia rosea es una planta arbustiva, ramificada desde la base con ramas ascendentes y alcanza de 20 a 50 centímetros de altura. En tallo de color gris-verde, cilíndrico, con secciones de 10 a 15 centímetros de largo y 1,6 a 2,5 centímetros de diámetro con protuberancia claramente visible. Las areolas son 2 y 3,5 centímetros y llevan gloquidios de 2 a 5 milímetros amarillos. Tiene de 8 y 56 espinas aciculares, de color amarillo a rojo o gris y de 1 a 4 cm de largo. Las flores son rosas y tienen longitudes 3,8-4 centímetros. El fruto en forma de cono invertido para obovado, es amarillo y son tubérculos espinosos de 1,6 a 1,8 cm de largo y 1,1-1,4 centímetros de diámetro.

 Taxonomía Cylindropuntia rosea fue descrita por (DC.) Backeb y publicado en Die Cactaceae 1: 197. 1958.
EtimologíaCylindropuntia: nombre genérico compuesto de cylindro = "cilíndrico" y opuntia, donde hace referencia a que las plantas son cilíndricas y similares a las del género Opuntia.rosea: epíteto latino que significa "de color rosa".
Sinonimia
 Opuntia rosea Opuntia pallida Cylindropuntia pallida Cactus subquadriflorus Moç. & Sessé ex DC.
 Cylindropuntia rosea var. atrorosea Backeb.
 Grusonia rosea'' (DC.) G.D.Rowley>.

Problemática por invasiones de esta planta 

Esta cactácea ha ocasionado diversos y graves problemas por invasiones en el mundo fuera de su hábitat natural. En Europa, especialmente ha afectado a España, donde está incluida en el listado oficial de especies alóctonas invasoras del Ministerio de Medio Ambiente. Se han descrito invasiones graves en la ciudad de Toledo (Cerro de la Ermita de la Virgen de la Cabeza) así como en diferentes lugares de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. En el caso de Toledo recientemente se ha intentado erradicar con aparente éxito gracias a la acción conjunta de productos químicos y quema controlada.

Referencias

Enlaces externos 
 Cylindropuntia rosea en Cactiguide

rosea
Flora de México
Flora del Desierto de Sonora 
Plantas descritas en 1958
Plantas descritas por de Candolle
Taxones descritos por Curt Backeberg